Ко́бак — фамилия. Известные носители:

 Александр Валерьевич Кобак (род. 1952) — историк и краевед, директор Фонда имени Д. С. Лихачёва, председатель Санкт-Петербургского союза краеведов.
 Николай Данилович Кобак (1915—?) — советский государственный деятель, председатель Херсонского промышленного облисполкома (1963—1964).